Internazionali BNL d’Italia 2009 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2009 (mężczyźni)